Вставай, Україно!

 Вставай, Україно! — пісня Анатолія Сердюка на вірш Дмитра Павличка (1991).
 Вставай, Україно! — політична акція (2013).